Ślazowce, malwowce (Malvales Dumort.) – rząd roślin okrytonasiennych z kladu różowych. W dawniejszych systemach (np. w systemie Cronquista z 1981) rząd obejmował pięć blisko spokrewnionych z sobą rodzin. W XXI wieku systematycy traktują ten rząd bardziej obszernie, włączając doń ponad 6 tysięcy gatunków roślin pochodzących od wspólnego przodka. W różnych ujęciach rośliny te łączone są w taksony różnych rang; w systemie Reveala z 2007 wyróżnionych zostało aż 21 rodzin (w tym wydzielane wcześniej przez Cronquista), podczas gdy w systemie APweb szereg wydzielanych tak rodzin łączonych w jedną rodzinę ślazowatych (Malvaceae), a w sumie rodzin w rzędzie jest 10.

Charakterystyka 
Produkują flawonoidy w tym mirycetynę. Posiadają komórki śluzowe.
 Kwiaty Płatki korony zachodzą na siebie. Kilka słupków o długiej szyjce. Zalążnia jest najniższą częścią kwiatu. Zalążki w obrębie zalążni osadzone są ściennie. Pręciki ulegają różnym przekształceniom, powstają kwiaty o wielu pręcikach, często zgrupowanych w pięć pęczków. Pręciki zrastają się także nitkami w rurkę otaczającą słupek.
 Owoce Łupina nasienna często gruba i zdrewniała.

Systematyka 
 Pozycja rzędu w nadrzędzie różopodobnych według APweb
Rząd ślazowców należy do grupy Malvidae w kladzie wyróżnianym w różnych systemach jako różowe lub różopodobne. Jest rzędem siostrzanym dla kapustowców.

 Podział według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Przypisy